Ка́лверт () — английское имя, фамилия и топоним.

Имя и второе имя 
Имя
 Вокс, Калверт (1824—1895) — английский архитектор и ландшафтный дизайнер.
  (1921—2007) — американский актёр-комик.
 Уоткинс, Калверт (1933—2013) — американский лингвист, профессор лингвистики и древних языков в Гарвардском и Калифорнийском университетах, автор ряда монографий и более ста пятидесяти статей.
Второе имя
  (род. 1931) — Королевский адвокат, обладатель ордена Святого Михаила и Святого Георгия,  (1979—1983).
 Саймонс, Генри Калверт (1899—1946) — американский экономист.
  (1892—1954) — обладатель Военного креста, профессор, доктор медицины, доктор наук, член Королевского колледжа врачей, пионер в области , сооснователь .

Фамилия 
  (род. ок. 1990) — канадский актёр кино и телевидения.
  (1763—1826) — британский генерал, кавалер ордена Бани и Королевского Гвельфского ордена.
 Калверт, Герберт Стэнли (1889—1981) — деятель американского рабочего движения.
 Калверт, Денис (1540—1619) — итальянский художник фламандского происхождения.
  (1920—2009) — офицер ВМФ США, капитан АПЛ «Конёк», суперинтендант Военно-морской академии США.
  (1911—2013) — американский иллюзионист и киноактёр, долгожитель.
 
  (1890—1971) — американская актриса театра и кино.
 Калверт, Кейси (род. 1990) — американская порноактриса.
  (род. 1953) — американский политик.
 Калверт, Лорн (род 1952) — канадский политик, премьер-министр Саскачевана.
  (1913—1998) — британский офицер, обладатель ордена «За выдающиеся заслуги» и ряда других орденов и медалей, писатель и лектор военного дела.
  (род. 1936) — британская типограф и графический дизайнер.
  (род. 1989) — канадский хоккеист.
 Калверт, Пол (род. 1940) — австралийский политик, сенатор от штата Тасмания (1987—2007), Президент Сената Австралии (2002—2007).
 Калверт, Роберт (1945—1988) — британский поэт, писатель, автор песен и вокалист.
  (1933—2000) — американский историк, профессор Техасского университета A&M.
  (1913—2002) — новозеландский военный лётчик, обладатель британского Креста «За выдающиеся лётные заслуги»
 Калверт, Скиллони (род. 1988) — ямайская бегунья, призер ОИ-2012, чемпион мира в эстафете 4×100 м 2013 года.
  (род. 1935) — геолог, химик, геохимический океанограф, член Королевского общества Канады, профессор Университета Британской Колумбии.
 Калверт, Филип Пауэлл (1871—1961) — американский одонатолог, президент Американского энтомологического общества (1900—1915).
 Калверт, Филлис (1915—2002) — британская актриса театра, кино и телевидения.
 Калверт, Фрэнк (1828—1908) — британский археолог и дипломат, обнаруживший Трою за 7 лет до Шлимана.
  (1876—1920) — американский карикатурист, писатель, сооснователь городка  (штат Вашингтон, США).
  (1799—1883) — английский гравировщик и художник.
 Калверт, Эдди (1922—1978) — английский трубач.
  (1945—2007) — посол Австралии в Японии (1993—1998), секретарь министерства иностранных дел и торговли (1998—2005).
Составные фамилии
 Калверт-Льюин, Доминик (род. 1997) — английский футболист.

Барон Балтимор 
 Сортировка данного раздела не по алфавиту, а по хронологии
 — ирландский пэрский титул, существовавший с 1624 по 1771 год.
 Калверт, Сесил, 2-й барон Балтимор (1605—1675) — колонизатор, губернатор колоний.
  (1637—1715) — губернатор колоний.
  (1679—1715) — политик, губернатор колоний.
  (1699—1751) — Первый лорд Адмиралтейства, член Лондонского Королевского общества, член Парламента, губернатор колоний.
  (1731—1771) — прожигатель жизни.
Потомки Баронов Балтимор, не носившие этого титула
  (1606—1647) — губернатор провинции Мэриленд (1634—1647).
  (1626—1682) — губернатор провинции Мэриленд (1660—1661).
  (1688—1734) — губернатор провинции Мэриленд (1720—1727).
  (1700—1732) — губернатор провинции Мэриленд (1727—1731).
  (1722—1788) — плантатор, политик и судья.
  (1757 или 1758—1811) — социалистка.
  (1808—1864) — политик, основатель Мэрилендского сельскохозяйственного колледжа.

 Топоним 
Канада
 Калверт — остров Британской Колумбии.
  — остров Онтарио.
  — поселение в Ньюфаундленде и Лабрадоре.
США
Топоним Калверт особенно распространён в штате Мэриленд, так как с 1624 по 1771 год губернаторами провинции Мэриленд были , носившие фамилию Калверт''.
  — поселение в Алабаме.
 Калверт — округ в Мэриленде.
 АЭС Калверт-Клифс
  — город в Техасе.
Прочие страны
  — река в Австралии.
  — деревня в Англии.
  — ж/д станция деревни.

Составные топонимы США 
  — парк штата в Мэриленде.
  — город в Кентукки.
  — улица в Балтиморе (Мэриленд).

Школы Балтимора 
  —   школа.
  — католическая старшая школа.

Прочее 
  — морской истребитель ВМФ США, служивший в 1942—1947 и 1950—1966 гг.

См. также